Osoby o tym nazwisku:
 Ludomir Laudański – polski inżynier lotniczy i nauczyciel akademicki
 Stanisław Laudański – polski oficer
 Stanisław Kazimierz Laudański – polski urzędnik i poseł na Sejm